Shut In – film del 2015 diretto da Adam Schindler
Shut In – film del 2016 diretto da Farren Blackburn